Dźwierzuty (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Szczycieński
 Dźwierzuty (plaats), een dorp in bovenstaande gemeente